Финал Лиги Европы УЕФА 2015 года — финальный матч розыгрыша Лиги Европы УЕФА 2014/15, 44-го сезона в истории Кубка УЕФА и 6-го сезона в истории Лиги Европы УЕФА. Этот футбольный матч состоялся 27 мая 2015 года, на «Национальном стадионе» в Варшаве.

В матче встречались украинский «Днепр» и испанская «Севилья». «Севилья» одержала победу со счётом 3:2, ставшую для испанского клуба 4-й в финалах Лиги Европы.

Победитель получит право сыграть против победителя Лиги чемпионов УЕФА 2014/15 в Суперкубке УЕФА 2015. Он также, впервые получит прямую путёвку в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА 2015/16.

Национальный стадион в Варшаве был объявлен местом проведения финала на заседании Исполнительного комитета УЕФА 23 мая 2013 года. 29 августа 2014 года был утверждён официальный логотип финала, который отображает контраст между старой и новой варшавской архитектурой, что подчёркивает главные ценности Лиги Европы и отражает особенности принимающего города.

Послом матча УЕФА назвало бывшего польского вратаря Ежи Дудека.

28 апреля 2015 года состоялась церемония передачи кубка Варшаве. В церемонии, состоявшейся во Дворце примаса, приняли участие — со стороны Варшавы — президент Польского футбольного союза Збигнев Бонек и президент Варшавы Ханна Гронкевич-Вальц; со стороны клуба «Севилья» (Испания), завоевавшего кубок в предыдущем розыгрыше, президент клуба Хосе Кастро Кармона и спортивный директор Мончи.

Билеты 

Продажа билетов на матч проводилась с 26 февраля по 25 марта 2015 года. Билеты продавались только через билетный портал УЕФА по 4 ценовым категориям: 40€, 65€, 90€ и 130€. Для билетов категории 90€ были предусмотрены детские пакеты со скидкой — 80€ за ребёнка и сопровождающего взрослого. Пакет для инвалидов в инвалидном кресле, включая место для сопровождающего, стоил 40€. Среди подавших заявки на билеты была проведена лотерея. Билеты именные и пропуск по ним на стадион возможен только по предъявлению удостоверения личности

На финале  присутствовали 8-9 тысяч болельщиков «Днепра» и до 6 тысяч болельщиков «Севильи». Польские болельщики больше поддерживали «Севилью», так как в её составе играл полузащитник сборной Польши Гжегож Крыховяк и французский защитник польского происхождения Тимоте Колодзейчак.

Судейская бригада 
Главным судьёй матча назначен 44-летний Мартин Аткинсон из Англии. Этот матч 68 в турнирах УЕФА у данного арбитра. На международной арене с 2006 года. В сезоне 2014/15 судил 1 матч Лиги Европы и 8 Лиги Чемпионов. Помощники рефери: Майкл Малларки (Англия), Стивен Чайлд (Англия); Четвертый рефери: Павел Краловец (Чехия); Дополнительные помощники рефери: Энтони Тейлор (Англия), Андре Марринер (Англия); Резервный помощник рефери: Джек Коллин (Англия).

Путь к финалу

Отчёт о матче

См. также 
 Лига Европы УЕФА 2014/2015

Примечания

Ссылки 
 Финал-2015: Варшава 

2015
Лига Европы УЕФА 2014/2015
Май 2015 года
Международные спортивные соревнования в Варшаве
Международные соревнования по футболу в Польше
Матчи ФК «Днепр» Днепр